Менеджер ():
 Менеджер — руководитель или управляющий, отвечающий за определённое направление деятельности предприятия (менеджер по персоналу, инвестиционный менеджер, менеджер по связям с общественностью, финансовый менеджер, риск-менеджер, бренд-менеджер, экаунт-менеджер, менеджер по продажам и так далее и тому подобное), управляющий проектом (менеджер проекта, менеджер в сфере культуры) или целой компанией (топ-менеджер).
 Менеджер (рестлинг) — вспомогательный участник сюжетных линий на реслинг-шоу.
 Менеджер — программное обеспечение, обеспечивающее выполнение определённых действий (управление файлами, управление процессом загрузки файлов, управление связью по определённому протоколу).
 Менеджер окон X Window System
 Файловый менеджер
 Контент-менеджер
 Менеджер закачек

См. также 
 Манагер
 Менеджмент
 Музыкальный менеджер